Kenneth M. Cameron, een Amerikaans botanicus
Kenneth Cameron (ruimtevaarder), een Amerikaans ruimtevaarder
Kenny Cameron, een Schots voetballer